Puchar Szwajcarii w piłce siatkowej mężczyzn (fr. Swiss VolleyCup) - cykliczne rozgrywki w piłce siatkowej organizowane corocznie przez Szwajcarski Związek Piłki Siatkowej (fr. Swiss Volley) dla szwajcarskich męskich drużyn klubowych. 

Rozgrywki o siatkarski Puchar Szwajcarii rozgrywane są od 1958 roku. Pierwszym zwycięzcą tych rozgrywek został klub EOS Lausanne. Najwięcej razy to trofeum zdobył zespół Servette Star-Onex.

W latach 2006-2010 Puchar Szwajcarii był sponsorowany przez PAX.

System rozgrywek 
W sześciu rundach wstępnych rywalizują ze sobą drużyny z Nationalliga B, 1. ligi, 2. ligi, 3. ligi i 4. ligi. Osiem najlepszych awansuje 1/8 finału i dołączy do drużyn grających w Nationalliga A. 

Od 1/8 finału rozgrywki toczą się systemem pucharowym. Nie rozgrywany jest mecz o 3. miejsce.

Finaliści

Bilans klubów 

1 Obejmuje również osiągnięcia klubów Servette VB oraz Star-Onex VBC.

Bibliografia 
 
 

!